Mișu este un prenume masculin românesc, diminutiv pentru Mihai, care se poate referi la:

Prenume 
 Mișu Necula
Mișu Dulgheru
 Mișu Negrițoiu
 Mișu Popp
 Mișu Weinberg
 Mișu-Jan Manolescu

Nume de familie 
 Hortensia Masichievici Mișu
 Nicolae Mișu
 Nicolae Mișu (II)

Geografie 
 Râul Mișu

Vezi și 
 Mihai (nume)
 Mihăiță (prenume)

 Mihaiu (nume de familie)
 Mihăilă (nume de familie)
 Mihalache (nume de familie)
 Mihăileanu (nume de familie)
 Mihăilescu (nume de familie)

Prenume masculine românești
Nume de familie românești